Биосфе́ра:

 Биосфера — живая оболочка земли.
 Биосфера — книга В. И. Вернадского
 Биосфера — научный эксперимент СССР (1973) по испытанию замкнутой системы жизнеобеспечения человека.
 Биосфера 2 — научный эксперимент США (1991—1993) по испытанию замкнутой среды обитания человека.